İmişli bezeichnet

 eine Stadt in Aserbaidschan, siehe İmişli (Stadt)
 einen Bezirk in Aserbaidschan, siehe İmişli (Rayon)